Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (Consap),  sindacato maggiormente rappresentativo  della Polizia di Stato.
 Consap S.p.A., Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici con unico socio.